Пограничник — многозначное слово:
 Пограничник — человек, проходящий службу в пограничных органах, войсках и службе.
 «Пограничник» — наименование эскадренного миноносца типа «Охотник» Балтийского флота Российской империи.
 «Пограничник» — ежемесячный журнал, официальное печатное издание пограничных войск СССР.
 «Пограничник» — просторечное название больных, страдающих пограничным расстройством личности, либо же находящихся в пограничном состоянии.

Топоним 
 Пограничник — село в Саркандском районе Алматинской области.
 Пограничник — село в Баянаульском районе Павлодарской области, упразднено в 2004 году.
 Пограничник — село в подчинении городской администрации Аксу Павлодарской области.

uk:Пограничник